Wyssokoje () ist ein Ortsname in Kasachstan, Russland und Weißrussland:

 in Kasachstan:
 Wyssokoje (Kasachstan)
 in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Wyssokoje (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk (Pogauen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Wyssokoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) im Rajon Krasnosnamensk (Alxnupönen, 1938–1946 Altsnappen, Kreis Pillkallen (Schloßberg)/Ostpreußen)
 Wyssokoje (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Schilleningken, 1938–1946 Hainau, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Wyssokoje nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow (Didszullen, 1936–1938 Didschullen, 1938–1946 Schwadenfeld, Kreis Goldap/Ostpreußen) 
 Wyssokoje (Kaliningrad, Slawsk) im Rajon Slawsk (Popelken, 1938–1946 Markthausen, Kreis Labiau/Ostpreußen)
 Wyssokoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk (Tiefenthal, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Wyssokoje nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk (Trinkeim, 1938–1946 Trinkheim, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen) 
 in der Region Krasnodar:
 Wyssokoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kursk:
 Wyssokoje (Gluschkowo), Dorf im Rajon Gluschkowo
 Wyssokoje (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka

Siehe auch:
 Wyssokaje (Begriffsklärung)
 Wyssoke (Begriffsklärung)
 Wysokie

ru:Высокое